El término saltador listado puede referirse a:

 Un nombre común de la especie de ave Saltator albicollis.

 Un nombre común de la especie de ave Saltator striatipectus.